Alessandro Zannier – noto come Ottodix, musicista e artista italiano
 Attilio Zannier – politico italiano
 Italo Zannier – storico, fotografo e critico della fotografia italiano
 Lamberto Zannier – diplomatico italiano
 Luigi Zannier – calciatore italiano